Les élections législatives lituaniennes de 2008 sont les dixièmes (sixièmes depuis 1990) élections des membres du parlement lituanien, le Seimas. Elles se sont déroulées les 12 et . Elles sont remportées par une coalition de centre droit réunissant l'Union de la patrie, le Parti de la résurrection nationale, le Mouvement libéral et l'Union centriste et libérale. Le leader d'Union patriotique, Andrius Kubilius, devient Premier ministre.

Résultats

Notes et références 

Lituanie
2008
2008 en Lituanie
Politique en octobre 2008